

Patronymie

 Charles Wesley Turnbull (1935-2022), homme politique américain, gouverneur des Îles Vierges américaines (1999-2007).
 Colin Turnbull (1924-1994), anthropologue britannique.
 Derek Turnbull (1961-), joueur de rugby à XV écossais.
 Donald Turnbull (1909-1994), joueur de tennis australien.
 Ian Turnbull (1953-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Jessica Turnbull (1995-), joueuse de squash australienne.
 John Turnbull (17?-1813), marchand et navigateur britannique du début du .
 John Turnbull (1880-1956), acteur britannique.
 Oswald Turnbull (1890-1970), joueur de tennis britannique.
 Malcolm Turnbull (1954-), homme politique australien.
 Margaret Turnbull (19?-), astronome américaine.
 Peter Turnbull (1950-), écrivain britannique, auteur de roman policier.
 Ross Turnbull (1941-), joueur de rugby à XV australien.
 Ross Turnbull (1985-), footballeur anglais.
 Stephen Turnbull (1948-), historien britannique.
 Wendy Turnbull (1952-), joueuse de tennis australienne
 William Turnbull (1922-2012), peintre et un sculpteur écossais.

Hydronyme 
 Le fleuve Turnbull, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Divers
 Le bleu de Turnbull est un complexe de formule KFe+III 3 Fe+II(CN)6 2 de couleur bleue.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme